Philippe Le Mongne est un musicien français.

Biographie 
Après avoir étudié la contrebasse avec Jacques Cazauran, au conservatoire de Versailles et participé à différentes expériences avec Alan Silva, Bernard Lubat ou le "Newtone Expérience". Il est cofondateur du groupe "mosaic", à Compiègne. Ce groupe était membre du collectif "dupon et ses fantômes" qui comptait notamment des gais lurons comme " Etron fou le loublanc" et autres. Il fut bassiste du groupe Taxi Girl de 1983 à 1986.

Philippe Le Mongne joue aussi avec Lizzy Mercier Descloux pendant les années 1980, avec laquelle il enregistre le fameux album Mambo Nassau avec Wally Badarou et Grégori Czerkinsky, à l'époque simple percussionniste fou. Il travaille avec Ramuntcho sur un maxi-45 avec Bryon Gysin, Jacno sur l'album de Bruno Carone. Un  Qu'est-ce qu'il a d'plus que moi ce négro là ? avec Philippe Krootchey et Fred Versailles, enregistré au studio "Continental" de Dominique Blanc-francard.

Philippe Le Mongne crée des studios de répétitions à Montreuil, en 1981, où il soutient le mouvement punk français naissant (Suicide Romeo, Modern Guy, Metal Urbain, Theo Hakola...) et ensuite la tendance post-punk avec Lucrate Milk, Bérurier Noir, Rapetou et autres.

Au sein du label Mankin records, distribué par Virgin, dirigé alors par Patrick Zelnik, il participe à de nombreux projets. On reconnait le son de sa basse "BC Rich" sur État-Major, et sur le Paris Latino de Bandolero, concepts lancés par Alexis, manager de taxi girl, le disque des Bandolero se vendra à plusieurs millions d'exemplaires.

Philippe Le Mongne crée, avec Daniel Brunetti (Tokow Boys, Stinky Toys), le Studio de la Madeleine, qui va révéler Cesaria Evora, et de nombreux talentueux ingénieurs du son. Il coproduit avec "sam, play it again", un label de Bruxelles, le dernier titre avant la séparation de taxi girl "aussi belle qu'une balle", co-réalisé artistiquement avec Mirwais.

En 1987, il part créer un label en Thaïlande et réalise avec Dee Nasty et Pud Pad Noy Worawut (champion du monde boxe thai), sans doute le premier disque de rap à Bangkok;
Il produit différents artistes comme "Tom Dundee". Avec l'Alliance française, il organise le premier concert de Jean-Jacques Goldman à Bangkok.

Notes et références

Liens externes 
 

Bassiste français de rock
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Versailles